de Engelstalige term voor draaiende achtbaan
 Wild Twister, een achtbaanmodel van draaiende achtbanen van fabrikant Eos Rides
 Spinning Coaster (Drouwenerzand), een draaiende achtbaan in attractiepark Drouwenerzand van deze fabrikant
Spinning Coaster (achtbaanmodel van Mack Rides), een achtbaanmodel van draaiende achtbanen van fabrikant MACK Rides